Чарльз Амоа (; род. 28 февраля 1975 года) — ганский футболист, нападающий. Чемпион и лучший бомбардир чемпионата Швейцарии в сезоне 1999/2000.

Клубная карьера 
Футболист начал карьеру за «Окваху Юнайтед». В 1995 году нападающий перешёл в «Винтертур» из второго дивизиона. В 1996—1998 годах ганский футболист ганский футболист играл в третьем дивизионе Швейцарии за «Фрауэнфельд». В сезоне 1998/99 футболист выиграл второй дивизион в составе «Виля», забив 20 голов. В 1999 году ганский футболист перешёл в «Санкт-Галлен» и выиграл Национальную лигу А.С 25 мячами форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата. В сезоне 2000/2001 нападающий забил 12 голов в 22 матчах чемпионата. В Лиге чемпиионов нападающий сыграл 2 матча и забил 2 гола, но «Санкт-Галлен» проиграл в 3 квалификационном раунде «Галатасараю». В Кубке УЕФА 2000/2001 футболист забил 3 гола (Брюгге-2 , Челси-1), а «Санкт-Галлен» вылетел в 1/32 финала. В 2001 году нападающий перешёл в «Штурм», за который он играл 2,5 сезона. В сезоне 2003/04 он играл за «Аустрию» из Зальцбурга. В 2007 году футболист завершил карьеру.

Сборная Ганы 
В 1999 году нападающий сыграл за сборную Гану против Египта (2-1).В отборочном турнире Кубка африканских наций 2002 года футболист сыграл 4 матча и забил 3 гола. В отборочном турнире чемпионата мира 2002 года Чарльз сыграл 4 матча и забил 3 гола. В отборочном турнире Кубка африканских наций 2004 года нападающий сыграл 3 матча и забил 1 гол.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии: 1999/2000
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 1999/2000 (25 мячей)

Ссылки 
 Статистика «Санкт-Галлена» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА 2000/2001
 Профиль игрока на сайте national-football-teams.com

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Коттингбрунн»
Игроки ФК ЛАСК